Karlsbrunn kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Karlova Studánka, ort, 
 Karle, ort, Pardubice,